Lugones (Santiago del Estero) - plaats in Argentinië
 Lugones (Siero) - plaats en civiele parochie in Spanje

 Leopoldo Lugones - Argentijns dichter
 Avenida Leopoldo Lugones - snelweg in Argentinië, vernoemd naar bovenstaand persoon
 Mario C. Lugones - Argentijns regisseur
 Jorge Rubén Lugones - Argentijns bisschop
 Ramiro Otero Lugones - Boliviaans jurist, journalist en mensenrechten-activist